Kitörés
 Kitörés, Sándor Pál 1964-es filmje
 Kitörés, Bacsó Péter 1971-ben bemutatott filmje
 Kitörés, az Ossian zenekar 1992-es albuma
 Kitörés, eredeti címe Breakout,  Moira Armstrong 1997-es angol filmje

hasonló néven
 Vulkánkitörés
 1945-ös budai kitörési kísérlet
 limnikus kitörés
 Surtsey-típusú kitörés
 Hawaii-típusú kitörés